Diva kan syfta på:

 Diva – en framgångsrik kvinnlig sångare, ursprungligen inom operagenren
 Diva (digitalt arkiv) – ett system för webbpublicering och sökning bland forskningsrapporter och studentuppsatser, som utvecklats av Uppsala universitetsbibliotek
 DC Divas – ett lag i Independent Women's Football League

Film 
 Diva – originaltitel på en film från 1981, regisserad av Jean-Jacques Beineix och baserad på Daniel Odiers roman, se Dödligt intermezzo

Geografi
 Diva Jasika – en skog i Makedonien
 Diba (vattendrag i Kongo-Brazzaville) – Cuvette-Ouest, Kongo-Brazzaville, 
 Diva (berg i Bosnien och Hercegovina) – Federationen Bosnien och Hercegovina,

Litteratur 
 Diva (roman), en roman av José de Alencar, 1864.
 Diva (roman av Monika Fagerholm) – en roman från 1998 av Monika Fagerholm

Musik och sång 
 Diva (sång) – en låt text av Tzvika Pik och musik av Yoav Ginai som var Dana Internationals vinnarbidrag i Eurovision Song Contest 1998
 Diva (sång av Beyoncé Knowles) – den tredje singeln på Beyoncé Knowles tredje album I Am... Sasha Fierce
 VH1 Divas – en serie om sju musikkonserter
 Diva Records – ett svenskt skivbolag
 Diva (skivmärke) – en lågprisskivetikett under 78-varvareran, producerad av Columbia.

Personer
 Diva Zappa (född 1979), en amerikansk musiker